Последний ковбой () — кинофильм.

Сюжет 
Знаменитый некогда ковбой Фрэнк Ти Уэллс возвращается в родные края, отсидев срок в тюрьме. Тем временем преступник-психопат Клэм, его сестра Скарлетт и их напарник Джо спасаются от полиции. Они попадают в засаду, Клэм и Джо погибают. Скарлетт удается спастись. Через некоторое время она встречается с Фрэнком, который приютил её. Увы, Фрэнк не подозревает, что Скарлетт тоже пытается скрыться от своего бурного прошлого, которое, в конце концов, настигает её. Судьба сыграла с Фрэнком злую шутку, но ковбой никогда не бросит свою женщину в беде, даже если это навсегда разрушит его жизнь.

В ролях

Ссылки 
  
 «Последний ковбой» на сайте «Энциклопедия кино»

Фильмы-боевики США
Фильмы Nu Image
Фильмы на английском языке